Blastopsocus är ett släkte av insekter. Blastopsocus ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Blastopsocus